Старый Кишит () — село в Арском районе Республики Татарстан. Входит в состав Новокишитского сельского поселения.

География 
Село расположено возле реки Семит, в 29 км к юго-западу от города Арск. Высота над уровнем моря — 132 метра.

История 
Основано не позднее периода Казанского ханства. Вблизи села сохранились каменные надгробия - эпиграфические памятники XIV век - первой половины XVI веков. В XVIII веке - первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, лесозаготовительным и мукомольным промыслами, мелочной торговлей. В начале XX века в Старый Кишите функционировали 2 мечети, мектеб, водяная мельница, 4 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2004,8 десятины. До 1920 село входило в Больше-Менгерскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Арского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Тукаевском, с 25 марта 1938 года в Атнинском, с с 12 октября 1959 года в Тукаевском, с 1 февраля 1963 года в Арском.

Демография 
Численность населения села на 2010 год составляет 418 человек.

Инфраструктура 
Начальная школа, дом культуры, библиотека. Мечеть.

Известные уроженцы 

 Сафиуллин, Ганий Бекинович  (1905—1973) — советский военачальник, генерал-лейтенант (2 ноября 1944). Герой Советского Союза (26.10.1943)
 Шакиров Нур Хамзинович (р. 1946) – кандидат технических наук, генеральный директор ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» (с 1987 г.), лауреат Государственной премии РФ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.

Примечания 

Населённые пункты Арского района